La Lega Nazionale B 1964-1965, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Urania Ginevra.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1965-1966
      Retrocessa in Prima Lega 1965-1966

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Urania Ginevra e Young Fellows Zurigo promosse in Lega Nazionale A.
  Berna e Sciaffusa retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1965 2